Julien Antoine Bègue, né le  à Saint-Pierre à La Réunion, est un footballeur français qui évolue au poste d'attaquant au Mans FC.

Biographie 

En 2006, alors joueur de l'US Tampon, il intègre le pôle espoirs de la Réunion, pour deux ans de préformation.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'En avant Guingamp
Joueur de l'US Boulogne
Joueur du Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01
Joueur de l'Astra Giurgiu
Joueur du Mans FC
Naissance en août 1993
Naissance à Saint-Pierre (La Réunion)